Waitangitāhuna River ist die Bezeichnung von zwei Flüssen in Neuseeland, die einst ein zusammenhängender Fluss waren und 1967 durch eine Flut in zwei Teile getrennt wurden. 2018 erfolge zudem einen Umbenennung des Namens.

 Waitangitāhuna River (Upper)
 Waitangitāhuna River (Lower)

 Waitangitaona River, früherer Name des Flusses